Stawell kan syfta på följande:

 Stawell, Somerset, ort i England, Storbritannien
 Stawell, Victoria, ort i Australien